Massimo Rossi – doppiatore italiano
Massimo Rossi – politico italiano
Massimo Rossi – cestista italiano
Massimo Rossi – poeta italiano
Massimo Rossi – filologo classico italiano
Massimo Rossi – pilota motonautico